The Mad Hermit – film del 1910 diretto da Barry O'Neil
 The Mad Hermit – film del 1914 diretto da Francis Ford